Ptiliodes är ett släkte av skalbaggar. Ptiliodes ingår i familjen fjädervingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädervingar
Ptiliodes